Ви́ктор Нови́цкий:
 Новицкий, Виктор Михайлович (1927—1942) — пионер-герой, героически погиб при обороне Новороссийска. 
 Новицкий, Виктор Станиславович (1839—1912) — директор народных училищ Смоленской и Московской губерний.